Die Alpine Kombination der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 14. Februar 2006 in Sestriere Borgata auf der Kandahar Banchetta ausgetragen. Das Rennen bestand aus einem Abfahrtslauf und zwei Slalomläufen, aus denen beide Zeiten die Gesamtzeit ergaben.

Die Goldmedaille gewann der US-Amerikaner Ted Ligety. Silber ging an Ivica Kostelić aus Kroatien und Bronze sicherte sich der Österreicher Rainer Schönfelder.

Ergebnisse

Weblinks 

 Ergebnisse

Alpine Kombination (Männer)